Agri – fiume della Basilicata, Italia
Ağrı – città della Turchia
Ağrı – provincia della Turchia
Ağrı – comune dell'Azerbaigian

Pagine correlate 
 Agro
 Ağrı